C47 ou C-47 peut désigner :

 Douglas C-47 Skytrain, un avion de transport militaire américain ;
 Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome, d'après la Classification internationale des maladies ;
 NGC 6934, un amas globulaire dans la constellation du Dauphin, noté C47 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres